Сэндитон () — роман Джейн Остин, оставшийся незаконченным и впервые изданный в 1825 году.

Создание 
Джейн Остин начала работать над своим очередным романом в январе 1817 года. Рабочее название книги было «Братья». Однако уже в марте того же года, написав одиннадцать глав, Остин прекратила работу (предположительно из-за прогрессировавшей болезни), а в июле она скончалась. Написанное было издано в 1825 году под названием «Сэндитон».

Сюжет 
Главная героиня романа, девушка по имени Шарлотта Хэйвуд, переезжает из родного города в рыбацкий посёлок Сэндитон и начинает осваиваться в местном обществе.

Экранизации 
В 2019 году на экраны вышел первый сезон британского телесериала с тем же названием.

Романы Джейн Остин